Ке́ннеді () — прізвище з англійськими, шотландськими та ірландськими коренями.

Клан Кеннеді () — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоуленду.

Персоналії 
 Кеннеді (прізвище) — перелік людей з прізвищем Кеннеді.

Кораблі 
 USS Kennedy — низка кораблів ВМС США

Топоніми

Кеннеді — місто, штат Алабама
 Кеннеді — місто, штат Міннесота
 Кеннеді Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Кеннеді — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Кеннеді — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Деінде 
 Кеннеді — гора (4250 м) у горах Святого Іллі, на території Юкону (Канада).
 Кеннеді — гора (2703 м) у горах Чин, на кордоні Китаю та Бірми.

Інше 
 7166 Кеннеді (7166 Kennedy) — астероїд головного поясу, відкритий 15 жовтня 1985 року.